Украи́н (также известен как Celandine) — противоопухолевое средство сомнительной эффективности, изготовляется из экстракта корней чистотела большого (), содержит также тиофосфорную кислоту. Рекламируется также как успокаивающее, противовирусное и препятствующее образованию желчных камней, а также помогающее от болезней печени и раздражения глаз. Было разработано в 1978 году выходцем с Украины химиком , владельцем фирмы «Новицкий-Фарма» ().

Несмотря на отсутствие разрешения на применение в качестве лекарственного средства в ЕС, Швейцарии и других промышленно развитых странах Запада, украин иногда применяют как альтернативное средство для лечения рака различных типов.

В Австрии действующее предупреждение федерального ведомства по безопасности в области здравоохранения (BASG) о его употреблении, указывают, что в ЕС в значительных количествах он продается нелегально: «эффективность, качество и безопасность препарата „Украин“ не были установлены». 4 сентября 2012 года несколько человек, включая Новицкого, были арестованы в Австрии за распространение украина по подозрению в мошенничестве.

 (BfArM) украин был классифицирован как сомнительный препарат, поэтому его сбыт и использование пациентами в Германии запрещены без исключения. На Украине препарат был зарегистрирован, но указом № 788 от 14.11.2011 срок действия регистрационного удостоверения был прекращён.

Химическое строение 
Согласно патенту, украин представляет собой полусинтетический продукт полимеризации алкилирующего средства  и алкалоидов чистотела. Согласно записи в базе данных PubChem, украин — продукт полимеризации молекулы тиотепа и , который является митотическим ядом по типу колхицина.

Критика официального состава 

Масс-спектрометрические исследования, проведённые в Тюбингенском университете, однако, не нашли в украине ни тиотепы, ни её соединений. Были обнаружены только алкалоиды чистотела. Главными его составляющими были: , хелидонин, аллокриптопин,  и . Таким образом опровергается утверждение о существовании особой «молекулы украина». Аналогичные предположения в 2000 высказала южноафриканская рабочая группа. На это ответа от  не было.

Неизвестно, стандартизированные ли экстракты травы чистотела используют для производства украина. Также неизвестно, оставался ли состав украина неизменным с момента его первого описания.

Фармакодинамика 
Согласно работе тюбингенской исследовательской группы, предполагается, что украин действует как митотический яд благодаря алкалоидам чистотела, в том числе хелидонина.

Украин приводит к смерти путём апоптоза культуры клеток солидных опухолей и лимфом с участием и без участия каспаз.  и соавторы описывают его иммуномодулирующий и антиангиогенетический механизм действия.

Согласно данным производителя, украин оказывает избирательное действие против опухолевых клеток, избегая повреждения здоровых, однако это утверждение не подтверждено независимой рабочей группой.

Токсичность 
При исследованиях на мышах и крысах украина в 1992 пероральное, внутривенное и внутрибрюшинное его введение ведёт к нарушениям зрения, тремору и судорогам, гипертермии, а также замедлению роста. ЛД50 составляет 190 мг/кг (мыши, внутрибрюшинно) и 1000 мг/кг (крысы, перорально).

Клинический эффект 
Было произведено небольшое количество клинических исследований. Авторы литературного обзора показали, что все имеющиеся результаты исследований имеют серьезные методологические недостатки. Они пришли к выводу, что в дальнейшем должны быть проведены методологически правильные исследования для оценки соотношения пользы и риска.

Проведенное в Университете Ульма исследование показало, что пациентов с раком поджелудочной железы, принимающих украин и цитостатик гемцитабин (группа C) и только украин (группа B), на протяжении 6 месяцев выжило почти вдвое больше, чем тех, кто получал только цитостатик.

Американское онкологическое общество заявило, что имеющиеся научные данные не поддерживают утверждений об эффективности украина для лечения рака у людей.

Побочные действия 
Возможные побочные эффекты включают лихорадку и гепатит, так как эта болезнь была описана после приема других препаратов чистотела.

См. также 
 Арменикум

Примечания

Литература 
 

Противоопухолевые средства растительного происхождения
Алкалоиды чистотела
Противоопухолевые алкалоиды чистотела
Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства
Лекарственные средства с недоказанной эффективностью
Альтернативные методы лечения рака